Mishima se poate referi la:

 Orașul Mishima, o localitate în Japonia, în prefectura Fukushima.
 Satul Mishima, o localitate în Japonia, în prefectura Kagoshima.
 Orașul Mishima, o fostă localitate în Japonia, în prefectura Niigata.
 Districtul Mishima, o unitate teritorială în Japonia, în prefectura Osaka.
 Municipiul Mishima, o localitate în Japonia, în prefectura Shizuoka.